Avenida de la Paz (straat) - straat in Madrid
 Avenida de la Paz (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat